El término Nike puede referirse a:

 Nike, multinacional estadounidense.
 Nike o Nice, la diosa griega de la victoria.
 Nike, cohete sonda estadounidense.
 (307) Nike, asteroide.
 Enrique Gil Guerra, pintor español conocido por el apodo de Nike en sus trabajos publicitarios.